Alan Davidson je lahko

Alan Davidson (diplomat) (1924-2003)
Alan Davidson (kriketaš) (r. 1929)
Alan Davidson (pisatelj), britanski pisatelj